Soboleva (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk

 Personen
 Jelena Vladimirovna Soboleva (1982) - Russische middenafstandsloopster
 Natalja Andrejevna Soboleva (1992) - Russische snowboardster

 Zie ook
 Sobolev